Hřímalý je jméno českého hudebnického rodu pocházejícího původně z Polska (páni z Grzymałova).

Zakladatelem hudební tradice byl:
 Vojtěch Hřímalý starší (1809–1880), varhaník a skladatel.
Všechny jeho děti se věnovaly hudbě:
 Marie Hřímalá (1839–1921), klavíristka a zpěvačka;
 Anna Hřímalá (1841–1897), koncertní zpěvačka;
 Vojtěch Hřímalý mladší (1842–1908), houslista a hudební skladatel
 Jan Hřímalý (1844–1915), houslista působící převážně v Rusku;
 Jaromír Hřímalý (1845–1905), violoncellista;
 Bohuslav Hřímalý (1848–1894), violista, dirigent a skladatel.

V tradici pokračoval syn Vojtěcha Adalberta
 Otakar Hřímalý (1883–1945), český hudební skladatel a pedagog

Zdroj: Československý hudební slovník I (A–L), 1963, SHV, Praha

Jiní nositelé tohoto jména 
 Vladislav Hřímalý (1895–1936), malíř grafik a ilustrátor

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
České rodiny
Čeští hudebníci